Yeah!: Aretha Franklin in Person  – album di Aretha Franklin del 1965
 Yeah!  – album dei The Pioneers del 1971
 Yeah!  – album dei Brownsville Station del 1973
 Yeah  – album dei Pitura Freska del 1995
 Yeah!  – singolo di Usher del 2004, dall'album Confessions
 Yeah  – singolo degli LCD Soundsystem del 2004, dall'album omonimo
 Yeah!  – album dei Def Leppard del 2006
 Yeah!  – singolo di Barbara Hetmańska del 2009
 Yeah 3X  – singolo di Chris Brown del 2010
 Yeah! – singolo promozionale dei Fuel del 2013